U.S. National Championships 1925 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1925 roku, na kortach West Side Tennis Club w Forest Hills. Mężczyźni rywalizowali w dniach 14–19 września, natomiast kobiety w dniach 17–24 sierpnia.

Była to czterdziesta piąta edycja turnieju męskiego i trzydziesta dziewiąta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1925 w Stanach Zjednoczonych
1925 w tenisie ziemnym
US Open według lat